Agència Tributària de les Illes Balears
 Agència Tributària o Agència Estatal de l'Administració Tributària, organisme públic de l'administració espanyola encarregat de la gestió del sistema tributari estatal i del duaner, així com dels recursos d'altres administracions i ens públics, nacionals o de la Unió Europea, la gestió de la qual se li encomani
 Agència Tributària de Catalunya, ens encarregat de recaptar els tributs propis de la Generalitat de Catalunya